Абрамов, Иван Николаевич:
 Абрамов, Иван Николаевич (1908—1984) — заместитель министра внутренних дел РСФСР, комиссар милиции 2-го ранга.
 Абрамов, Иван Николаевич (1884—1953) — миколог, фитопатолог и агроном, доктор сельскохозяйственных наук.
 Абрамов, Иван Николаевич (род. 1978) — российский политик, депутат Государственной думы.